Le tournoi de tennis du New Jersey est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Masters, se dispute à East Rutherford du 14 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du New Jersey
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1981
Événement sportif à East Rutherford
Tennis en décembre 1981